Mătăcina se poate referi la:
Mătăcina, Alba
Mătăcina, Vrancea